Tropische cycloon (ook wel tropische wervelstorm)
 Tornado (wervelwind)